Dżabal Umm Ri – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny ok. 35 km na północny wschód od Góry Synaj. Mierzy 1312 m n.p.m.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy